Nybo kan avse:

 Nybo, Skövde kommun – en småort norr om Värsås i Skövde kommun
Nybo, Ljusdals kommun - en småort i Ljusdals kommun
 Nybo, Hedesunda – en liten nedlagd by i Hedesunda socken, Gävle kommun
 Hälsinge-Nybo – en by som ligger norr om Ljusdal
 Nybo gruva – en tidigare gruva i Huddinge kommun